Miejscowości w USA:
 Rockford – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Coosa
 Rockford – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
 Rockford – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Rockford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Rockford – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Rockford – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Rockford – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Rockford – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Blount
 Rockford – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Rockford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Rockford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
Gminy w USA:
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Rockford (ang. Rockford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins